MID est un sigle qui signifie :
 Matelas immobilisateur à dépression en secourisme
 Maritime Identification Digit correspondant à la nationalité d'un navire. Utilise dans les MMSI.
 Mobile internet device. Il s'agit d'un lecteur multimédia portable offrant un accès à Internet par Wi-Fi